Aardrijkskunde
Miner (Missouri), plaats in de Amerikaanse staat Missouri
Miner County, county in de Amerikaanse staat South Dakota

Personen met de achternaam Miner
Jan Miner, Amerikaans actrice
Rachel Miner, Amerikaans actrice

Proof-of-work systeem 
Miner, "mijnwerker", "delver" in een proof-of-work systeem